Канды́к кавка́зский () — вид цветковых растений рода  семейства .

Ботаническое описание 
Многолетнее травянистое луковичное растение высотой 10—20 см. Листья с красными пятнышками. 

Цветки одиночные. Листочки околоцветника 2,5—4 см длиной, белые или желтоватые с красными пятнышками. В отличие от ближайшего родственника, , имеет жёлтые пыльники.

Цветение в марте, редко в феврале.

Распространение и местообитание 
Ареал вида включает Западный Кавказ и горы Эльбурс на севере Ирана. Произрастает на поросших кустарником склонах, лугах и каменистых осыпях на высоте от 500 до 2300 м. На Западном Кавказе встречается также в буковых лесах на высотах до 500 м.

Охрана 
Кандык кавказский включён в Красную книгу Грузии, Российской Федерации и её регионов: Республики Адыгея, Краснодарского и Ставропольского краёв.

Хозяйственное значение и применение 
Изредка используется в садоводстве как декоративное растение для каменистых садиков.

Народы Закавказья едят луковицы кандыка высушенными и сваренными. В некоторых местностях татары приготовляют из луковиц напиток, заменяющий пиво.

Примечания

Литература 
 Jäger, E. J. et al. Rothmaler — Exkursionsflora von Deutschland. — Band 5: Krautige Zier- und Nutzpflanzen. — Berlin Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag, 2008. — ISBN 978-3-8274-0918-8.

Кандык
Флора Кавказа
Декоративные садовые растения
Флора Евразии